Scheimpflug steht für:
 Scheimpflugsche Regel, eine Regel für optische Abbildungen

Scheimpflug ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Scheimpflug (1829–1899), österreichischer Bankdirektor
 Karl Scheimpflug (1856–1944), österreichischer Jurist, Finanzbeamter und Fachschriftsteller
 Lotte Scheimpflug (1908–1997), österreichisch-italienische Rennrodlerin
 Max Scheimpflug (1858–1930), österreichischer Mediziner und Klinikbesitzer
 Theodor Scheimpflug (1865–1911), österreichischer Geodät

Sonstiges:
 Scheimpflug-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Scheinpflug